Gambke ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Gambke (1923–1983), deutscher Historiker
 Thomas Gambke (* 1949), deutscher Politiker, MdB
 Wolfram Gambke (* 1959), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer